Относовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Относово.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Андрейковское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 236,2 км²
 Расположение: западная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — с Масловским сельским поселением
 на северо-востоке — с Андрейковским сельским поселением
 на юго-востоке — с Поляновским сельским поселением
 на юго-западе — с Российским сельским поселением
 на западе — с Сафоновским районом
 По территории поселения проходит железная дорога Москва — Минск, имеется станция: Ждановка.
По территории поселения проходит автодорога .
 Крупные реки: Вязьма, Осьма.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Относово, деревня
 Аделаидено, деревня
 Аношино, деревня
 Артёмово, деревня
 Березняки, посёлок
 Вяземский, село
 Годуново, деревня
 Горнево, деревня
 Григрево, деревня
 Дорохово, деревня
 Жданово, деревня
 Золотарёвка, деревня
 Иваново, деревня
 Киево, деревня
 Козулино, деревня
 Коробово, деревня
 Мишино, деревня
 Петино, деревня
 Победа, деревня
 Ризское, село
 Степаньково, деревня
 Струково, деревня
 Суровцево, деревня
 Тарасово, деревня
 Тихоново, деревня , 8 чел
 Чепчугово, деревня , 38 чел
 Чёрное, деревня , 362 чел
 Юфаново, деревня , 2 чел
 Ямново, деревня , 12 чел

Общая численность населения — 1539 человек.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году